La Tropicale Amissa Bongo 2020 – 15. edycja wyścigu kolarskiego La Tropicale Amissa Bongo, która odbyła się w dniach od 20 do 26 stycznia 2020. Impreza należała do cyklu UCI Africa Tour 2020.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etap 7

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2020 w Afryce
Sport w Gabonie
Sport w Kamerunie
UCI Africa Tour 2020